Андрѐй Едуа̀рдович Чесноко̀в () е руски тенисист. Присъдено му е почетното звание „Заслужил майстор на спорта на Русия“.

Той е първият руски тенисист постигнал победи в турнирите от сериите Мастърс, в Монте Карло през 1990 г. и Монреал през 1991 г. Достига до девето място в световната ранглиста по тенис. Най-доброто му класиране в турнирите от големия шлем е достигането до полуфинал на Ролан Гарос през 1989 г., където губи от бъдещия шампион Майкъл Ченг.

След отказването си от тениса Чесноков известно време е треньор на Марат Сафин.

През 2005 г. е прострелян без опасност за живота в Днепропетровск (Украйна).

Финали

Титли на сингъл (9)

Източници

Външни препратки 
 
 
  Списък с участия за Купа Дейвис

Руски тенисисти
Треньори по тенис
Руски треньори
Съветски тенисисти